Центральний нападник (хокей із шайбою)
 Крайній нападник (хокей із шайбою)